Linntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Linntjärnen (Krokstads socken, Bohuslän, 652090-126956), sjö i Munkedals kommun, 
Linntjärnen (Krokstads socken, Bohuslän, 652204-126660), sjö i Munkedals kommun,  (2 ha)
Linntjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Linntjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,44 ha)

Se även
Lintjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn